John Douglas può riferirsi a:

 John Douglas (1828-1904), 7° Premier della regione australiana del Queensland.
 John Douglas (1934-), rugbista a 15 scozzese
 John Douglas (1943-), schermidore australiano
 John Douglas (1956-), cestista statunitense
 John Douglas (1971-), pugile guyanese